Csehország
 Těchlovice, település a Děčíni járásban
 Těchlovice, település a Hradec Králové-i járásban
 Těchlovice, Stříbro településrésze a Tachovi járásban